Zestawienie meczów reprezentacji Polski w piłce siatkowej kobiet prowadzonej przez Stefano Lavariniego:

Oficjalne mecze międzypaństwowe pod egidą FIVB lub CEV 

|-

|}

Bilans spotkań według krajów

Bilans spotkań według imprezy

Mecze i turnieje towarzyskie 

|-
! colspan="7" | 2022

|}

Bilans:
 zwycięstwa-porażki 6-5
 sety wygrane-sety przegrane: 27-19

Reprezentacja Polski w piłce siatkowej kobiet
Polska